Occhi negli occhi: album del 2002 degli Stadio
 Occhi negli occhi: romanzo del 2011 edito Arnoldo Mondadori Editore di Roberto Perrone
 Occhi negli occhi: lato B del 45 giri Gente qua gente là/Occhi negli occhi di Fiorella Mannoia del 1969
 Occhi negli occhi: lato B del 45 giri Mi piace quel ragazzo lì/Occhi negli occhi di Fiorella Mannoia del 1969